Quatre navires de l'United States Navy portent le nom dUSS Illinois d'après l'État de l'Illinois :

 l', un sloop à hélice dont la construction débute en 1864, mais est arrêtée en 1872 ;
 l', un cuirassé, navire de tête de sa classe, qui participe à la Première Guerre mondiale ;
 l', un cuirassé de classe Iowa dont la construction est arrêtée à la fin de la Seconde Guerre mondiale ;
 l', un sous-marin nucléaire d'attaque de la  en service depuis 2016.

Illinois